

Geografia
 Crespy-le-Neuf – comune francese
 Crespi d'Adda – villaggio operaio, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, che si trova nel comune di Capriate San Gervasio (BG).

Persone 
 Crespi (Henri Crespi) – sceneggiatore e romanziere francese

 Adelio Crespi – calciatore italiano
 Albino Crespi – ciclista italiano
 Angelo Crespi – filosofo italiano
 Angelo Lorenzo Crespi – giornalista italiano
 Antonio Maria Crespi Castoldi – pittore italiano
 Benedetto I di Milano, o Benedetto Crespi – arcivescovo di Milano e santo della Chiesa cattolica
 Benigno Crespi – imprenditore italiano
 Camillo Crespi Balbi – architetto italiano
 Carlo Crespi – religioso italiano, beatificato dalla Chiesa Cattolica
 Consuelo Crespi – giornalista e modella statunitense
 Cristoforo Benigno Crespi – imprenditore italiano, fece edificare il villaggio operaio Crespi d'Adda
 Daniele Crespi – pittore manierista italiano della scuola lombarda
 Diletta Crespi – calciatrice italiana
 Domenico Cresti o Crespi, detto il Passignano – pittore italiano del tardo manierismo.
 Edoardo Crespi Pozzi – scacchista e mecenate italiano
 Enrico Crespi – poeta dialettale e insegnante italiano
 Enrico Crespi – pittore e incisore italiano
 Flavio Crespi – arrampicatore italiano
 Franco Crespi – sociologo e accademico italiano
 Giancarlo Crespi – calciatore italiano
 Giovanni Battista Crespi detto il Cerano – pittore, scultore e architetto italiano
 Giulia Maria Crespi – imprenditrice italiana fondatrice del Fondo Ambiente Italiano
 Giuseppe Maria Crespi, detto "Lo Spagnolo" – pittore italiano
 Juan Crespi – missionario francescano spagnolo ed esploratore
 Lorenzo Crespi – attore italiano
 Luigi Crespi – pittore e storico dell'arte italiano
 Marco Crespi – allenatore di pallacanestro italiano
 Mario Crespi – calciatore italiano
 Mario Crespi – politico italiano
 Merihun Crespi – atleta italiano nato in Etiopia
 Pietro Crespi – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Pietro Antonio Crespi Castoldi – sacerdote e storico italiano
 Rodolfo Crespi – imprenditore italiano emigrato in Brasile
 Rodolfo Crespi – attore argentino 
 Silvio Crespi – imprenditore e politico italiano, figlio di Cristoforo Benigno Crespi
 Stefano Rossi Crespi – cantautore e cantante italiano

Altro 
 Crespi – cognome italiano

Pagine correlate
Casa Crespi
Villa Crespi
Crespo